Landtagswahlkreis 97 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Ammerland (1982 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Lippe I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Steinfurt III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Gladbeck (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen-Ost (1947 bis 1962)